Ел Континенте има више значења:

 Ел Континенте (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Континенте, Монте Мајор (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику